Ерман () — горное селение в Дзауском районе Южной Осетии.

География 
Селение Ерман расположено по обоим берегам реки Эрманидон, на высоте около 2100 м над уровнем моря, на северо-востоке Южной Осетии.

История 
Селение Ерман находится в исторической области Урс-Туалта, в наиболее труднодоступной её части. Было известно как центр изготовления резных деревянных кресел. Также предания сохранили имена искусных оружейников и народного целителя Быгъуылты Сандро.

Селение исторически состоит из трёх сёл:
 Верхний Ерман (,  — Земо-Ермани)
 Средний Ерман (,  — Шуа-Ермани)
 Нижний Ерман (,  — Квемо-Ермани)

В селении сохранились несколько фамильных башен и святилища Цыргъы дзуар (Остроконечное святилище) и Сырхы дзуар (Святилище красного).

Население 
В селении проживает несколько семей, большинство Фарниевы.

Экономика и туризм 
Основным родом занятия местного населения является животноводство.

В селе  c 2012 года развит горный этнотуризм.

Селение Ерман электрифицировано и идёт подача газа.

Известные уроженцы 
 Короев, Давид Григорьевич (1890—1924) — осетинский поэт и драматург.

Примечания

Ссылки 
 Президент Южной Осетии посетил высокогорное село Ерман 
 Сланов А. А. Урс-Туалтæ. Историко-этнографический очерк 
 Радивончик М. Центральный Кавказ. Кельское плато. Июль 2010 (с фотографиями)

Топографические карты 
 

Населённые пункты Дзауского района